Галицын — хутор в Славянском районе Краснодарского края России. Административный центр Кировского сельского поселения.

История 
В 1862—1863 годах возле реки Протока, на левом её берегу, получил казачий надел Маркиян Петрович Галица, где он обосновал хутор. В честь него и был назван хутор Галицын.

В 1920 году на хуторе была создана коммуна. С этого времени началось его массовое заселение.

В 1934 году на территории Галицына образовался колхоз имени Штейнгарда.

В 1942 году хутор был оккупирован немецкими войсками. 20 марта 1943 года освобождён.

Социальная сфера 
Детский садик 37

Школа 39

СДК Кировский

Библиотека

Филиал ДШИ

Отделение Сбербанка

Отделение Почтовой связи

Врачебная амбулатория

Аптека

12 Магазинов

Краеведческий музей

Фонтан

География

Улицы

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Славянского района (Краснодарский край)